Сессия ( — заседание, присест) — совокупность повторяющихся рабочих заседаний какой-либо организации:
 Сессия, в органах власти — период, в течение которого представительный и законодательный орган собирается для обсуждений законопроектов или просто обсудить текущих событий;
 Сессия, в учебных заведениях — период массовой сдачи экзаменов в учебном заведении, где принята курсовая или предметно-курсовая система обучения;
 Сессия, в судебных органах — период, в течение которого судебный орган собирается для решения чего-либо;
 Сессия, в музыке — собрание музыкантов для совместной игры. Как правило, в целях обмена музыкальным опытом, для репетиций музыкального материала, для студийных записей. Иногда именуется «Джем-сейшн»:
 Сессионный музыкант — музыкант, нанимаемый на подённую работу (запись альбома либо концертный тур);
 Сессия, в веб-аналитике — последовательность запросов, сделанных конечным клиентом.

См. также 
 Фотосессия — процесс фотографирования фотомодели профессиональным фотографом в фотостудии с постановкой света и композиции кадра;
 Сеанс — во многих случаях в технике оба этих термина употребляются как синонимы, в частности, в связи с различными вариантами перевода слова «session».
 Сеанс (информатика).
 Сешнс